Batin – etnia dell'Indonesia
Batin – concetto dell'Islam